Bălțați ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Bălțați (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Bălțați (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Bălțați (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

 in der Republik Moldau:
 Bălțați (Ialoveni), Dorf im Rajon Ialoveni